Wassermannpark steht für:
 Wassermannpark (Hamburg) im Stadtteil Schnelsen-Nord, benannt nach dem bei den Kindermorden vom Bullenhuser Damm ermordeten Kind H. Wassermann
 Wassermannpark (Köln) im Stadtteil Vogelsang, benannt nach dem Betreiber der ehemaligen Kiesgrube, heute Wassermannsee